El término pitarra puede referirse a:
 Vino de pitarra, vino típico de Extremadura y de algunas zonas colindantes de Castilla-La Mancha y Andalucía. También cualquier vino casero. En el País Vasco, la sidra obtenida a partir del orujo;
 Frederic Soler, poeta, dramaturgo y empresario conocido como Pitarra;
 El término pitarra se suele utilizar en algunas zonas de Castilla y Andalucía para designar a las legañas.